Andrea Schina – hockeista su ghiaccio italiano
 Claudio Schina – dirigente sportivo, allenatore di pallamano ed ex pallamanista italiano